Joseph Zähringer ist der Name folgender Personen:

 Joseph Zähringer (1899–1977), deutscher Benediktinerabt und Theologe, siehe Damasus Zähringer
 Joseph Zähringer (1929–1970), deutscher Physiker, siehe Josef Zähringer (Physiker)

Siehe auch:
 Josef Zähringer